Флаг Махнёвского муниципального образования — официальный символ городского округа Махнёвское муниципальное образование Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 6 апреля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4758.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных горизонтальных полос зелёного и белого цветов, по центру которого помещены фигуры муниципального герба (символический двойной сноп и сквозной ромб), выполненные жёлтым, зелёным, красным и белым цветами. Обратная сторона зеркально аналогична лицевой».

Обоснование символики 
За основу флага взят флаг Алапаевского муниципального образования. 1 января 2009 года Алапаевское муниципальное образование было разделено на муниципальное образование Алапаевское и Махнёвское муниципальное образование.

Сноп символически показывает, что городской округ является одним из двух муниципалитетов, образованных на территории Алапаевского муниципального образования. Сочетание его с веретеном — указание его на плодородие земли, неустанными трудами достигаемое.

Зелёный цвет полотнища указывает на изобилие природы.

Красная полоса говорит об исторических событиях прошлого.

Примечания